Reckermann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Reckermann (* 1947), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Jonas Reckermann (* 1979), deutscher Beachvolleyballspieler und Olympiasieger
 Winfried Reckermann (* 1936), deutscher Kunsthändler